Сен-Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом